Herburger ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelius Herburger (* 1990), österreichischer Skilangläufer
 Günter Herburger (1932–2018), deutscher Schriftsteller
 Julius Herburger (1900–1973), deutscher Kunstmaler
 Lukas Herburger (* 1994), österreichischer Handballspieler
 Raphael Herburger (* 1989), österreichischer Eishockeyspieler